Иро:
 Иро — озеро Чада, Африка.
 Иро — мыс на восточном побережье острова Хонсю.
 Иро — река в Бурятии, приток Темника.
 Иро — река в Монголии.
Иро, Хапилин (род. 1992) — соломонская тяжелоатлетка.